Le Stade del Littorio (en ) ou Terrain del Littorio (en ), est le nom de plusieurs stades de football en Italie, appelés ainsi durant l'époque fasciste entre 1922 et 1943.

Le Littorio en italien signifie le faisceau de licteur, objet de nature symbolique autrefois porté par les licteurs devant certains magistrats romains, regroupant deux instruments de punition.

Il est un des symboles du régime fasciste italien.

En Italie 
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale Giovanni Invernizzi) d'Abbiategrasso.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Giuseppe Moccagatta) d'Alexandrie.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Dorico) d'Ancône.
 Campo del Littorio de Castellammare di Stabia.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Domenico Monterisi) de Cerignola.
 Campo del Littorio de Codogno.
 Campo del Littorio de Galliate.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Carlo Zecchini) de Grosseto.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Pacifico Carotti) de Jesi.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio della Liberazione) d'Omegna.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Pietro Fortunati) de Pavie.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Ferruccio) de Seregno.
 Campo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Civico) de Soresina.
 Campo del Littorio di Via Piave (aujourd'hui le Stadio Paolo Mazza) de Ferrare.
 Campo Littorio (aujourd'hui le Stade Gennaro Meomartini) de Bénévent.
 Campo Littorio (aujourd'hui le Stadio Comunale - via Giovanni XXIII) de Cantù.
 Campo Littorio (aujourd'hui le Stadio Giovanni Maria Fattori) de Civitavecchia.
 Campo Littorio de Cusano Milanino.
 Campo Littorio de Meda.
 Campo Littorio di Via Foppe de Carate Brianza.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Jona Ottolenghi) d'Acqui Terme.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Annibale Riva) d'Albenga.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Censin Bosia) d'Asti.
 Campo sportivo del Littorio d'Avellino.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Rino Mercante) de Bassano del Grappa.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Franco Fanuzzi) de Brindisi.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Sandro Cabassi) de Carpi.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale di Chiari) de Chiari.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale di Chiavari) de Chiavari.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Pino Zaccheria) de Foggia.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Stefano Borgonovo) de Giussano.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi) de Lecco.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Miramare) de Manfredonia.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Umberto Macera) de Rapallo.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Luigi Panico) de Rho.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Giuseppe Lopresti) de Palmi.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Luigi Barbieri) de Pignerol.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani) de Pise.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Alfredo Viviani) de Potenza.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Fratelli Ballarin) de San Benedetto del Tronto.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Emilio Colombo-Gaetano Gianetti) de Saronno.
 Campo sportivo del Littorio de Sestri Levante.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio del Bisenzio) de Signa.
 Campo sportivo del Littorio (ensuite le Stadio Briamasco) de Trente.
 Campo sportivo del Littorio (ensuite le Stadio Moretti) d'Udine.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Romeo Menti) de Vicence.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Comunale) de Vimercate.
 Campo sportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Simone Morel) de Vintimille.
 Littorio (aujourd'hui le Stadio Italo Ferrando) de Cornigliano.
 Littorio (aujourd'hui le Stadio Renzo Barbera) de Palerme.
 Littorio (aujourd'hui le Stadio Giuseppe Grezar) de Trieste.
 Stadio Comunale del Littorio (aujourd'hui le Stadio Libero Lolli) de Mirandola.
 Stadio Comunale del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale di Piacenza) de Plaisance.
 Stadio Comunale del Littorio (aujourd'hui le Stadio Omobono Tenni) de Trévise.
 Stadio del Littorio d'Angri.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio dei Marsi) d'Avezzano.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio velodromo Lello Simeone) de Barletta.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Giuseppe Voltini) de Crema.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Fratelli Paschiero) de Coni.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale Gino Bozzi) de Florence.
 Stadio del Littorio de Gallarate.
 Stadio del Littorio (ensuite le Stadio Valerio Bacigalupo) de Gênes.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Tommaso Fattori) de L'Aquila.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Porta Elisa) de Lucques.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Danilo Martelli) de Mantoue.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Alberto Braglia) de Modène.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Campo sportivo comunale) de Monfalcone.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Arturo Collana) de Naples.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Enrico Patti) de Novare.
 Stadio del Littorio de Palmanova.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Comunale R.Cerasa) de Popoli.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Ottavio Bottecchia) de Pordenone.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Romeo Neri) de Rimini.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Francesco Gabrielli) de Rovigo.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Verino Zanutto) de San Donà di Piave.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Comunale Ottavio Morino) de Savillan.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Comunale Alfredo Milano) de Sesto Calende.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Nicola De Simone) de Syracuse.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Valentino Mazzola) de Tarente.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale Guido Miotto) de Thiene.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Franco Ossola) de Varèse.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Carlo Pedroli) de Verbania.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Enrico Rocchi) de Viterbe.
 Stadio del Littorio (aujourd'hui le Stadio Giovanni Parisi) de Voghera.
 Stadio del Littorio a San Rocco (aujourd'hui le Stadio Enzo Bearzot) de Gorizia.
 Stadio del Littorio di Porta Romana de Foligno.
 Stadio del Littorio di Schio (aujourd'hui le Stadio De Rigo) de Schio.
 Stadio del Littorio in viale Brin (aujourd'hui le Stadio viale Brin) de Terni.
 Stadio Littorio (aujourd'hui le Stadio Donato Vestuti) de Salerne.
 Stadio Polisportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio Bruno Recchioni) de Fermo.
 Stadio Polisportivo del Littorio (aujourd'hui le Stadio comunale di Sanremo) de Sanremo.
 Stadio Polisportivo del Littorio de Viareggio.

En Croatie 
 Campo sportivo del Littorio de Pula (Pola).
 Stadio Comunale del Littorio (aujourd'hui le Stadion Kantrida) de Rijeka (Fiume).